Одиночний тенісний турнір серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2016 у Ріо-де-Жанейро проходив в Олімпійському тенісному центрі з 6 по 13 серпня.

Чемпіонка попередньої Лондонської Олімпіади Серена Вільямс програла в третьому колі Еліні Світоліній.

Чемпіонкою Ріо 2016 стала Моніка Пуїг із Пуерто-Рико. Вана принесла своїй країні перше олімпійське золото в історії.

Розклад змагань

Сіяні тенісистки

Сітка

Легенда 

 INV = Запрошення тристоронньої комісії
 IP = Місце ITF
 Alt = Заміна
 PR = Захищений рейтинг

 w/o = Без гри
 r = Зняття
 d = Присуджена перемога

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 
 Women's Singles Drawsheet
 Olympic Tennis Event
 Entry List

Жіночий одиночний турнір
Тур WTA 2016
2016 у тенісі‎